Het tennistoernooi Australian Open werd in januari 1977 bij de vrouwen voor de 51e keer gehouden. Het was de eerste editie van dat jaar. Later dat jaar werd ook in december gespeeld, doordat de organisatie besloot om het toernooi voortaan aan het eind van het kalenderjaar te houden. De als tweede geplaatste Australische Kerry Melville Reid won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar als eerste geplaatste landgenote Dianne Fromholtz met 7-5 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.
  Dianne Fromholtz (finale)
  Kerry Reid (winnares)
  Helen Gourlay (halve finale)
  Betsy Nagelsen (eerste ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Externe link 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1977